Tao désigne en français le tao, notion fondamentale du taoïsme. Tao peut également notamment être un prénom, un nom de famille ou un toponyme.

Anthroponyme

Prénom 
Tao est un prénom notamment porté par :
 Tao Geoghegan Hart (né en 1995), coureur cycliste britannique ;
 Tao Khan Kerefoff, lieutenant de l'armée du tsar né en Tcherkessie en 1901, fondateur en 1935 de Chez Tao, premier « établissement de nuit » de la Citadelle de Calvi,
 Tao-By Kerefoff, son fils, auteur-compositeur-interprète, ami de Jacques Higelin, Johnny Hallyday, etc ;
 Tao Lin (né en 1983), romancier, poète et essayiste américain ;
 Tao Okamoto (née en 1985), actrice japonaise ;
 Tao Rodríguez-Seeger (né en 1972), chanteur folk américain ;
 Tao Song (né en 1944), peintre chinois ;
 Tao Tapasu (né en 1972) joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  (née en 1995), actrice japonaise.

Patronyme 

 Fabrice Tao (né en 1985), joueur français de rugby à XV ;
 Tao Hua () (née en 1972), joueuse de softball chinoise ;
 Tao Luna () (née en 1974), tireuse sportive chinoise ;
 Terence Tao () (né en 1975), mathématicien australien ;
 Tao Yuanming () (365-472), poète chinois ;
 Tao Yujia () (née en 1987), athlète chinoise ;
 Tao Zhugong () (536-448 av. J.-C.), autre nom de Fan Li, stratège et économiste chinois.

Pour les articles sur les personnes portant ce nom de famille, consulter la liste générée automatiquement.

Sur l'origine principalement chinoise de ce nom de famille, voir Tao (patronyme).

Titre 

 Tao, film de Gaston Ravel (1923) ;
 La Ballade de chez Tao, chanson de Jacques Higelin (1982).

Toponyme 

 Chez Tao, club mythique des frères Kerefoff dans la Citadelle de Calvi,
 Tao, commune du Burkina Faso ;
 Tao, commune du Mali ;
 Tao, village du Sénégal.

Autres 
 tao (), terme de philosophie chinoise lié au taoïsme ;
 tao (), terme chinois désignant la poterie ;
 Tao, personnage des Mystérieuses Cités d'or ;
 Tao, éditeur de livres d'humour ;
 Théorème de Green-Tao, théorème démontré par les mathématiciens Ben Green et Terence Tao en 2004.
 Tao Tower l'un des plus hauts gratte ciel de Panama

Références